Гиеро́кл, Иеро́кл ( от  «великий» или «святой» и  «слава», ) — греческое имя:
 Гиерокл (прорицатель) — афинский прорицатель V века до н. э., персонаж комедии «Мир» Аристофана
 Гиерокл (стоик) — философ-стоик, II век н. э.
 Гиерокл (колесничий) — возлюбленный и фаворит римского императора Гелиогабала
 Гиерокл (медик)
 Соссиан Гиерокл  — римский наместник в Вифинии, затем в Александрии, враг христиан, побудил императора Диоклетиана начать против них преследование (302), в защиту чего написал сочинение, известное только по возражению на него Евсевия.
 Гиерокл Александрийский — философ-неоплатоник, учил в Александрии в середине V века.
 Иерокл — византийский географ, жил около 530 года, написал трактат Синекдем ( — «Спутник путешественника») — список городов Византийской империи.

См. также 
 Геракл (значения)